Anastasia Pavlyuchenkova var den forsvarende mester, men hun valgt at deltage i Dubai Tennis Championships 2012 i stedet for.

Tímea Babos vandt hendes første WTA titel efter at besejre Alexandra Cadanțu 6-4, 6-4 i finalen.

Seedning

  Roberta Vinci (Anden runde)
  Sara Errani  (Semifinalen)
  Sorana Cîrstea (Anden runde)
  Alexandra Dulgheru (Første runde)

  Gisela Dulko ''(Første runde)
  Gréta Arn '' (Semifinalen)
  Mathilde Johansson ''(Første runde)
  Lourdes Dominguez Lino ''(Kvartfinalen)

Finale
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Semifinale
|RD2=Finale

|team-width=175

|RD1-seed1=6
|RD1-team1= Gréta Arn
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=5
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Alexandra Cadanțu
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=4
|RD1-score2-3=7

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Tímea Babos
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=63
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Sara Errani
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=77
|RD1-score4-3=4

|RD2-seed1=
|RD2-team1= Alexandra Cadanțu
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=4
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Tímea Babos
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

Top Half

Kvalifikation
Seedning

  Sesil Karatantcheva (Kvalificeret)  Estrella Cabeza Candela (Anden runde)
  Petra Rampre (Første runde)
  Florencia Molinero ''(Første runde)

 Monica Puig (Kvalificeret)
 Mariana Duque-Mariño ''(Første runde)
 Sharon Fichman ''(Anden runde)
 Mariya Koryttseva ''(Første runde) 

Kvalificerede

  Sesil Karatantcheva
 ''' Maria Abramović

 ''' Katalin Marosi
 ''' Monica Puig

Draw

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012